Коди Хорн (, род. ) — американская актриса и модель.

Жизнь и карьера 
Хорн родилась в Лос-Анджелесе в семье модели Синди Харрелл и председателя The Walt Disney Studios Алана Ф. Хорна. В 2005—2006 годах она была моделью у Ральфа Лорена. В 2011 году, Хорн окончила Нью-Йоркский университет и начала свою карьеру актрисы, появляясь в сериалах «Спаси меня» и «Офис».

В 2012 году Хорн сыграла ведущую женскую роль в фильме «Супер Майк».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Фотомодели США